Stati Uniti d'America
 Rocky Mount – città della Contea di Nash, Carolina del Nord
 Rocky Mount – prima capitale del Territorio del sud-ovest, ora nella Contea di Sullivan, Tennessee
 Rocky Mount – capoluogo della Contea di Franklin, Virginia